Alfred Van Allen (1915-1995), un joueur américain de hockey sur glace ;
 James Van Allen (1914-2006), un physicien et astronome américain ;
 ceinture de Van Allen ;
 Van Allen Probes ;
 Shaun Van Allen (1967-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.